Закарлюка Микола Володимирович (1977—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Закарлюка Сергій Володимирович (1976—2014) — український футболіст, півзахисник, футбольний тренер; провів 9 матчів за збірну України.